
Molekulska formula -{C5H6}- se može odnositi na:

 Ciklopentadien
 [1.1.1]propelan